Иван Степанович Адамович (1752, Славяносербия — 1813, Санкт-Петербург)  — русский генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года, командующий бригадой в 1-м корпусом Резервной армии.

Биография 
Родился в Славяносербии 1752 году. Происходил из старинного дворянского сербского рода Адамовичей. Сын военнослужащего из Австрии, эмигрировавшего в Российскую империю в 1752 году. 

Окончил Кадетский корпус в Санкт- Петербурге.

В Преображенском полку получил звание генерал-майора .

10 ноября 1796 году ему был присвоен орден Святой Анны 2-й степени.

26 августа 1798 году вышел в отставку, а в 1806 году вернулся на службу.

Участвовал в Войне четвертой коалиции, за что был награжден Золотым оружием "За храбрость".

5 сентября 1812 году участвовал в Бородинском сражении.

Осенью 1812 году генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов  создал резерв из Народное ополчения. 

В октябре он отправил Ивана Адамовича в Арзамас для  формирования резервного корпуса. 

В 1813 году Иван Степанович был назначен командиром одной из четырех бригад в составе резервной армии численностью до 20 000 человек, которая поддерживала основные русские силы при переходе через реку Неман.

16 декабря 1813 году он ушёл в отставку. Приблизительно в том же году он умер.

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й степени
 Золотое оружие «За храбрость»

Литература 
 Воронов П., Бутовский В. История лейб-гвардии Павловского полка, СПб., 1890

Ссылки 
 http://impereur.blogspot.com/2009/12/1813.html